Gentilly é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha de França, no departamento de Vale do Marne. Estende-se por uma área de 1,18 km², com 16 118 habitantes, segundo os censos de 2004, com uma densidade de 13659 hab/km².

História

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site oficial

Comunas do Vale do Marne